Čáry
 Cary (Carolina do Norte)
 Cary (Illinois)
 Cary (Mississippi)

Desambiguações de topônimos